Пётр Христофо́рович Чили́би (21 марта 1955, Запорожье, Украинская ССР, СССР) — советский футболист (защитник), тренер, функционер. Выступал за клубы «Металлург» Запорожье, СКА Одесса, «Черноморец» Одесса, «Днепр» Днепропетровск. Президент и играющий главный тренер клуба «Ришелье». Президент федерации футбола Одесской области. Президент федерации мини-футбола Одессы.

Советник губернатора Одесской области по вопросам спорта.

Биография 
Один из основателей и бессменный играющий главный тренер ветеранского клуба «Ришелье» Одесса, за выдающиеся достижения которого награждён медалью Федерации футбола Украины «За заслуги».

В составе одесского СКА становился чемпионом и призёром первенства Украины и победителем и призёром первенства Вооружённых Сил СССР.

В составе днепропетровского «Днепра» из-за травмы сыграл лишь 8 матчей в бронзовом для днепропетровцев сезоне 1984 года и оказался за чертой медалистов.

Вошёл в число гвардейцев одесского футбола, то есть игроков, сыгравших за одесские «Черноморец» и СКА более 100 матчей (102 — Черноморец, 259 — СКА).

Всего за карьеру сыграл 445 матчей и забил 35 голов (высшая лига СССР: 110 матчей, 3 гола; первая лига СССР: 33 матча, 1 гол; вторая лига СССР: 226 матчей, 26 голов).

Самый титулованный футболист-ветеран Украины. В составе «Ришелье» — как игрок и тренер — 29-кратный чемпион (футбол, мини-футбол), 6-кратный обладатель Суперкубка Украины (футбол) среди ветеранов. В составе ветеранской сборной Украины победитель Кубка мира и чемпион Европы по футболу.

В 2006 году презентовал книгу воспоминаний «Футбол и жизнь в мою пользу» (Одесса, ТЭС — 144 стр., литературный автор — Юрий Усатюк), которую посвятил целому ряду известных игроков и тренеров, оставивших заметный след в истории советского футбола.

В июле 2011 года избран президентом федерации мини-футбола Одессы.

5 июля 2012 года избран президентом федерации футбола Одесской области.

Награды 
 Медаль Федерации футбола Украины «За заслуги»
 Почетный Знак АМФОО
 Лауреат ежегодной нью-йоркской премии «Одессит года» 2004 года в номинации «Спортивные традиции года»
 Неоднократно признавался лучшим тренером Одессы и Одесской области по мини-футболу среди ветеранов

Примечания

Ссылки 
 
 Петр Чилиби: «Милиция ставила на нас капканы»
 Пётр Чилиби и Юрий Усатюк презентовали книгу «Футбол и жизнь» (Часть 1 // Часть 2)
 

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «СК Одесса»
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Футбольные тренеры Украины